Messier 30 (M30), een object aan de sterrenhemel
 BMW M30, een 6-cilindermotor van de duitse autofabrikant BMW
 Cargo Carrier M30, een Amerikaanse pantserwagen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 M30, een maat metrisch schroefdraad
 Een verkeersweg:
 M30 (Denemarken), zie Sydmotorvejen
 M30 (Hongarije)
 M30 (Mashreq)
 M-30 (Michigan)
 M-30 (Spanje)